Artur Alvim (distrito) — distrito no município de São Paulo
 Artur Alvim (bairro) — bairro paulistano localizado no distrito de mesmo nome
 Estação Artur Alvim — da Linha 3 do Metrô de São Paulo

Desambiguações de topônimos